Фи́лип Ка́уфман (; род. 23 октября 1936, Чикаго, Иллинойс, США) — американский кинорежиссёр, сценарист и продюсер. Вместе с Джорджем Лукасом является автором Индианы Джонса.

Фильмография

Награды и номинации 
 1989 — Премия «Оскар», номинация — лучший адаптированный сценарий («Невыносимая легкость бытия»)
 1989 — Британская киноакадемия, призёр — лучший адаптированный сценарий («Невыносимая легкость бытия»)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 

Лауреаты премии BAFTA
Кинорежиссёры-фантасты
Кинорежиссёры-фантасты США